Ми́лость ми́ра — комбинированное песнопение центральной части полной православной Литургии, во время пения которого происходит Евхаристический канон (Анафора).

Песнопение «Ми́лость ми́ра» несколько раз прерывается возгласами священнослужителей и сопровождается их тайными молитвами. Все части этого песнопения традиционно поются только одним хором и на одну мелодию, избираемую в этот день из множества других.

История 
Возникновение песнопения связано с распространением практики тайного чтения евхаристических молитв, которая возникла примерно в V веке и окончательно закрепилась в VII—VIII веках.

Песнопение претерпело ряд изменений. Александр Голубцов считал, что в древнем чинопоследовании литургии апостола Иакова следует читать не «милость» (), а «елей» (). Песнопение «Достойно и праведно» первоначально произносилось без дальнейших слов, что сохраняется и в современных греческих церквях. В русских печатных служебниках до 1655 года это дополнение также отсутствует. Соответствующая евхаристическая молитва ограничивалась словами «Достойно и праведно». До XVII века песнь «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея; осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне, осанна в вышних» ограничивалась словами «Свят, свят, свят». Песнопение «Тебе поем», предположительно, является поздним искусственным добавлением, поскольку не имеет связи с евхаристической молитвой.

Порядок пения 
После пения с народом Символа веры, диакон, а в его отсутствие — священник, возглашает:

Ста́нем до́бре, ста́нем со стра́хом, во́нмем, свято́е возноше́ние в ми́ре приноси́ти.

Лик (народ, чаще хор или клирос) отвечает пением:

Лик поет: «Достойно есть…» или задостойник.

Музыкальные варианты 
В современной приходской практике Русской православной церкви «Милость мира…» поётся различными мелодиями, например:
 Знаменный распев в изложении архимандрита Матфея;
 Скитская;
 Афонская, минорная;
 Диакона Сергия Трубачёва;
 Игумена Никифора;
 Иерусалимская;
 Феофановская;
 На подобен «Помощник и покровитель»;
 На разорение Москвы;
 «Качалка»;
 Архангельского;
 Туренкова;
 Беневского;
 На Литургии Василия Великого (более протяжная) Киевский распев, музыка С. Смоленского;
 и многие другие.

Примечания 

Православные песнопения